Eddie & The Hot Rods — британская рок-группа, образовавшаяся в 1975 году в Саутэнде, Эссекс, Англия, и игравшая энергичный паб-рок (гораздо более жёсткий и скоростной, чем их единомышленники), явившийся важным звеном, связавшим гаражный британский ритм-энд-блюз 1960-х годов и панк-рок. Eddie & The Hot Rods (согласно Trouser Press) сыграли ключевую роль в развитии британской новой волны.. В отличие от большинства паб-рокеров, Eddie & The Hot Rods социальным темам (связанным, как правило, с жизнью рабочего класса) предпочитали подростковые. Группа распалась в 1981 году; начиная с 1985 года не раз реформировалась и выступает по сей день.

История группы 
Вокалист Барри Мастерз и гитарист Дэйв Хиггс образовали Eddie & The Hot Rods в Саутэнде, графство Эссекс, весной 1975 года. «Эдди» в названии группы — имя куклы-амулета, которую музыканты колотили на сцене на своих ранних концертах. Уолл и Стил покинули состав уже к концу года; на смену им пришли 15-летний басист Пол Грей и чуть позже — Лью Льюис (гармоника). По праву полноценным участником группы считался и менеджер Эд Холлис, который старался сделать из коллектива «британских The Stooges».

Первый сингл «Writing on the Wall» группа выпустила на Island Records. Почти сразу же Льюис был уволен за странности в поведении; позже он образовал Lew Lewis Reformer. К лету 1978 года группа стала популярнейшей на паб-рок-сцене и побила несколько рекордов посещаемости в знаменитом клубе «Марки». В ходе этих концертов был записан Live At Marquee, за которым последовал первый сингл «Teenage Depression» (#35, UK Singles Chart) и одноимённый альбом.

В 1976 году в состав вошёл Грэм Дуглас из Kursaal Flyers: с ним группа (как The Rods) записала «Do Anything You Wanna Do», сингл, летом 1977 года вошедший в британский Top 10. Альбом Life on the Line (# 27 UK), однако, ознаменовал начало конца: в Британии набирал популярность панк-рок, и аудитория Eddie & The Hot Rods стала стремительно сокращаться. Выпустив еще два альбома, группа в 1981 году распалась. Грей перешел в The Damned. Мастерз образовал The Inmates. Стив Никол присоединился к One the Juggler.

1983 — 
После того, как стало ясно, что ни The Inmates, ни One the Juggler не в состоянии добиться успеха на панк-сцене, Мастерз и Никол вновь собрали Hot Rods, пригласив гитариста Уоррена Кеннеди () и басиста Тони Крэнни (). После выхода концертного альбома (на Waterfront Records) квартет распался, но появился вновь в 1985 году — с новым басистом Расселом Страттером ().

Некоторое время (в 1992 году) квартет выступал в оригинальном составе (Мастерс, Никол, Хиггс, Грей). Позже в его состав входили Стив Уолвин (Steve Walwyn) и Гордон Рассел (оба из Dr. Feelgood), Мик Роджерс (экс- Manfred Mann's Earth Band) и Мэдмэн Кио ().

Дискография

Альбомы 
 Teenage Depression (1976, #43 UK)
 Life on the Line (1977, # 27, UK)
 Rods (1977)
 Thriller (1979, #50, UK)
 Fish’n’Chips (1981)
 One Story Town (1985)
 Curse of the Hot Rods (1979)
 Gasoline Days (1992)
 Live and Rare (1993)
 Ties That Bind (1994)
 BBC Radio 1 Live in Concert (1995)
 Get Your Rocks Off (2002, концертный альбом)
 Better Late Than Never (2005)
 Been There, Done That (2006)

Примечания

Ссылки 
 www.eddieandthehotrods.com. Официальный сайт Eddie and the Hot Rods.
 Eddie and the Hot Rods, видео-интервью.
 Eddie and the Hot Rods @ Myspace

Рок-группы Великобритании
Группы протопанка
Группы паб-рока
Группы новой волны из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Исполнители Island Records
Панк-рок-группы Великобритании